É la prima edizione del torneo.

In finale Anna Danilina / Lidzija Marozava hanno sconfitto Kateryna Bondarenko / Katarzyna Piter con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Miyu Katō /  Renata Voráčová (semifinale)
  Ekaterine Gorgodze /  Oksana Kalašnikova (semifinale)

  Anna Danilina /  Lidzija Marozava (campionesse)
  Kateryna Bondarenko /  Katarzyna Piter (finale)

Wildcard 

  Weronika Baszak /  Varvara Flink (primo turno)

<li>  Weronika Falkowska /  Paula Kania (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Poland Open 2021